Romániai települések
 Mihăieşti Fehér megyében
 Mihăieşti Suceava megyében
 Mihalesd (Mihăieşti) Hunyad megyében
 Nádasszentmihály (Mihăieşti) Kolozs megyében